Jewell, joyau en français, peut faire référence à :

Lieux 

 Jewell, localité de l'État du Kansas, qui a donné son nom au comté de Jewell ;
 Jewell, localité de l'État de New York, située dans le comté d'Oneida ;
 Jewell, localité de l'État de l'Oregon (comté de Clatsop) :
  Jewell School, école située à Jewell ;
 Jewell Junction est aussi le nom d'une localité de l'État de l'Iowa, située dans le comté de Hamilton.
 Comté de Jewell, un comté du Texas

Patronymes 

 Isabel Jewell (1909-1972), actrice américaine
 Wanda Jewell (1954- ), tireuse sportive américaine
 Lynn Jewell (1959- ), skipper américaine
 Paul Jewell (1964- ), footballeur anglais
 Richard Jewell (1962-2007), agent de sécurité américain faussement accusé de l'attentat du parc du Centenaire
 Sally Jewell (1955-), femme politique américaine
 Marshall Jewell (1825-1883), homme politique américain
 Lisa Jewell (1968-), autrice et romancière britannique
 Geri Jewell (1956-), actrice américaine

Prénom 
 Jewell Caples, dit Jewell (1968-2022), chanteuse américaine de R&B.
 Jewell Marceau (1975- ), actrice pornographique américaine.

Voir aussi 
 Jewel, un personnage de la série Dragon Ball s'étant opposé au Guerrier masqué,
Jewel, une auteure-compositrice-interprète américaine.
 Jewell Caples, alias Jewell ou Ju-L (1962), une chanteuse américaine de R&B.